Жорж Филипп (, 7 декабря 1935 — 5 сентября 2010) — люксембургский шахматист.

Четырехкратный чемпион Люксембурга (1958, 1961, 1965, 1966 гг.).

В составе сборной Люксембурга участник одиннадцати шахматных олимпиад, квалификационных соревнований командных первенств Европы и командного турнира "Mitropa-Cup".

В 1955 г. участвовал в молодежном чемпионате мира.

В 1963 г. представлял Люксембург в зональном турнире.

Также играл по переписке. Главное достижение в заочной игре — победа в побочном турнире мемориала Э. Дикгофа (1954—1956 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ж. Филиппа в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Филиппа на сайте 365Chess

Шахматисты Люксембурга
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад